James O'Hara (1682–1774), officier van het Britse leger
 James O'Hara (acteur), Iers acteur
 James O'Hara (politicus), Iers politicus